Acioly ist der Familienname folgender Personen:
 Karen Acioly (* 1964), brasilianische Schauspielerin
 Ricardo Acioly (* 1964), brasilianischer Tennisspieler